Абдула́й Конко́ Фа́й (; ) — французский футболист, правый защитник.

Карьера 
Абдулай Конко начал свою карьеру в молодёжном составе клуба «Дженоа», затем играл в молодёжи «Мартига» и «Ювентуса». Оттуда он был передан в аренду в клуб «Кротоне», где провёл два сезона. Затем половину его трансфера выкупила «Сиена», в составе которой игрок дебютировал в матче с «Кьево». Там защитник провёл 1 год, сыграв 14 матчей и забив 1 мяч.

25 января 2007 года Конко был куплен клубом «Дженоа», выплатившим за половину контракта игрока 1 млн евро «Ювентусу». Летом 2007 года Абдулай стал полностью принадлежать «Дженоа», отдавшей «Сиене» половину прав на Фернандо Форестьери. По окончании сезона игроком интересовался миланский «Интер», а также российские клубы ЦСКА и «Локомотив».

Летом 2008 года Конко перешёл в испанскую «Севилью» за 9 млн евро. Контракт с футболистом был подписан на 5 лет. Французский футболист был куплен как замена Даниэлу Алвесу, ушедшему в «Барселону». В январе 2009 года Конко травмировал приводящую мышцу бедра и выбыл из строя на несколько недель. 3 мая того же года он был удалён во встрече с «Вильярреалом». 29 сентября 2009 года футболист забил первый мяч за «Севилью» в матче Лиги чемпионов с «Рейнджерс». В том же сезоне игрок часто получал рецидив травмы приводящей мышцы бедра, пропустив в общей сложности около половины сезона. По окончании сезона «Дженоа» хотела выкупить трансфер игрока, но сделка не состоялась. В начале сезона 2010/11 Конко вновь травмировался.

19 января 2011 года Конко начал переговоры по поводу возвращения в «Дженоа» за 6 млн евро. За клуб из Генуи футболист провёл 13 матчей.

1 июля 2011 года Абдулай Конко подписал 5-летний контракт с «Лацио», заплативший за трансфер футболиста 5 млн евро. Его зарплата в римском клубе составила 1,2 млн евро за сезон. Планировалось, что Конко заменит Штефана Лихштайнера, ушедшего в «Ювентус».

В 2016 году Конко перешёл в «Аталанту», сыграв за клуб 1 неполный сезон и уже в 2017-м году объявил о завершении игровой карьеры

Далее Абдулай начала обучение тренерскому ремеслу и одновременно начал работу в системе футбольного клуба «Аталанта».  

После увольнения Шевченко 15 января 2022 года Конко стал исполняющим обязанности главного тренера итальянского клуба «Дженоа». В должности провёл всего 1 матч против «Фиорентины» (0:6).

Достижения 
 Обладатель Кубка Испании: 2010
 Обладатель Кубка Италии: 2013

Личная жизнь 
Абдулай Конко родился в семье сенегальца и марокканки во Франции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на lequipe.fr
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Аталанта»
Тренеры ФК «Дженоа»